аль-Каси́м ибн Мухамма́д (): Касим ибн Мухаммад ибн Абдуллах (ум. 605) — сын пророка Мухаммеда, от которого он получил кунью Абуль-Касим.
 Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр (653—725) — исламский богослов, внук праведного халифа Абу Бакра.